«Эванжелина» () — канадский драматический фильм, снятый в 1913 году по одноимённой поэме Г. У. Лонгфелло. Фильм является первой полнометражной художественной картиной, созданной в Канаде. Режиссёрами были Эдвард Салливен и Уильям Кавано. Фильм снимался в Новой Шотландии. Было создано пять копий картины. Премьера состоялась 2 февраля 1914 года в Императорском театре на Джейкоб-стрит в Галифаксе. Фильм был показан в кинотеатрах Новой Шотландии и на всей территории Соединённых Штатов. Картина считается потерянной.

В ролях 
 Лаура Лиман — Эванжелина Беллефонтейн
 Джон Карлтон — Габриель Лаженессе
 Уильям Кавано — Рене Леблан
 Эдвард Салливен — отец Фелисиен
 Маржерит Маркиз — индианка шауни

Рецензии 
Рецензия в The Halifax Herald на следующий день после премьеры оценивала фильм как «огромный успех, …не только в Галифаксе, но в Нью-Йорке и в других местах на континенте». Лауру Лиман хвалили за исполнение ею «прекрасного персонажа Эванжелины», которая «сразу завоевала симпатии зрителей». Игра Джона Карлтона была оценена рецензентом с формулировкой «играл умело». The New York Dramatic Mirror называл фильм «глотком свежего воздуха среди зелёных полей Аркадии».

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Канады
Чёрно-белые фильмы Канады
Немые фильмы Канады
Утерянные фильмы